Па́лочка (уменьшительное от па́лка; мн. ч. па́лочки) — объёмный (физический) или плоский (нарисованный) объект удлинённой (по одному из измерений) формы, сравнительно небольшого размера, преимущественно круглый в разрезе.
 Палочка (Ӏ) — буква, используемая в кириллических алфавитах ряда кавказских языков.
 Дирижёрская палочка — предмет, служащий дирижёру для управления оркестром.
 Палочка — село в Верхнекетском районе Томской области.
 Волшебная палочка
 Бацилла или палочка — разновидность бактерий околоцилиндрической формы (например — кишечная палочка, палочка Коха, палочка Пфайфера)
 Палочки — тип светорецепторной клетки в сетчатке глаза.
 Палочки — логическая игра.
 Палочки для еды — традиционный столовый прибор в Восточной Азии.
 Палочки — обязательная принадлежность многих ударных музыкальных инструментов.

См. также 
 |
 /
 \